La bataille de Kiev peut faire référence à :
 la première bataille de Kiev en septembre 1941 lors de l'invasion allemande ;
 la seconde bataille de Kiev en 1943 quand la ville fut libérée par le premier front ukrainien et l'une des batailles lors de la grande bataille du Dniepr.

Kiev connut aussi au cours de son histoire plusieurs sièges :
 Siège de Kiev de 968 par les Petchenègues ;
 Sac de Kiev de 1169 par la Principauté de Vladimir-Souzdal ;
 Sac de Kiev de 1240 par les Mongols sous les ordres de Batu.

D'autres batailles pour le contrôle de la ville de Kiev ont eu lieu : 
 trois expéditions polonaises :
Expédition de Kiev de 1013 - sur laquelle peu de choses sont connues ;
Expédition de Kiev de 1018 ;
Expédition de Kiev de 1069 ;
 Bataille de la rivière Irpine en 1331 qui verront le grand-duc de Lituanie Gediminas prendre le contrôle de l'actuelle Ukraine centrale ;
 Opération Kiev ou offensive Kiev en 1920, lors de la guerre russo-polonaise ;
 Bataille de Kiev en 2022, dans le cadre de l'invasion russe de l'Ukraine.